«Онежец» — бывший футбольный клуб из Петрозаводска. Представлял Онежский тракторный завод. В 1961—1963, 1965—1970 гг. имел профессиональный статус, выступал в чемпионате СССР, класс «Б», лучший результат 6 место в 1970 г.

История 
Футбольная команда Онегзавода участвовала в розыгрышах чемпионата Петрозаводска с 1925 г., в 1930-х носила имя «Рот-Фронт», в 1957 г. — «Торпедо».

В 1959 г. команда Онежского завода под руководством Трифонова и Бочина участвовала в розыгрыше первенства РСФСР среди любительских команд, в котором заняла 3 место, уступив первое место команде г. Бокситогорска и второе — команде технологического института г. Ленинграда, опередив спартаковцев г. Шуи и армейцев Пскова и Новгорода.

В 1961 г. была создана команда мастеров «Онежец», в которую перешла часть футболистов команды «Сокол» (Петрозаводск). Эмблемой команды было изображением головы лося. В первый сезон команда заняла последнее, 12 место.

В 1962—1964 гг. командой руководил Константин Александрович Дворжицкий — один из первых футболистов Карелии, в 1927 г. игравший за команду управления зрелищных предприятий, а с 1932 по 1934 гг. игравшего за Сборную Карелии по футболу.

В 1962, 1965 гг. команда получала союзный приз «За справедливую игру».
При команде имелась своя футбольная школа подготовки.
В 1963—1965 годах участвовала в международных товарищеских матчах с финскими футболистами в Петрозаводске и в Финляндии («Паллосеура» (Каяни), «Паннитус», «Варкаус», «Урхо». 22 февраля 1964 г. команда провела товарищеский матч в Петрозаводске с ФК «Динамо» (Ленинград), выступавшей в группе А, матч окончился вничью со счетом 0:0.

В мая 1965 г. команда совершила турне по Финляндии, в котором встречалась с местными командами «Паллокерхо» (Ювяскюля) (победа 6:1), ТУЛ (Сулолахти) (победа 5:0),.

23 мая 1965 г. команда встречалась на своем поле с ленинградским «Зенитом», проиграв 2:1.

С 1973 г. потеряла статус команды мастеров, участвовала в чемпионате и кубке Карелии, чемпионатах Петрозаводска. В 1991 г. ФК Онежец участвовал в Чемпионате Карельской АССР, заняв 4 место.

В Петрозаводске проводится ветеранский турнир в память «Онежца», в котором участвует ветеранская команда «Онежец».

История выступлений

Чемпионат СССР 
 1961 г. — Класс «Б», 1 зона РСФСР — 12	
 1962 г. — Класс «Б», 1 зона РСФСР — 17	
 1963 г. — Класс «Б», 1 зона РСФСР — 14
 1965 г. — Класс «Б», 1 зона РСФСР — 10	
 1966 г. Класс «Б», 2 зона РСФСР — 9	
 1967 г. Класс «Б», 2 зона РСФСР — 8	
 1968 г. Класс «Б», 1 зона РСФСР — 19	
 1969 г. Класс «Б», 1 зона РСФСР — 13	
 1970 г. Класс «Б», 1 зона РСФСР — 6

Кубок СССР 
 1961 г. — 1 зона РСФСР, ½ финала.
 1962 г. — 1 зона РСФСР 1/8 финала.
 1963 г. — 1 зона РСФСР 1/8 финала.
 1966/1967 гг. — 1/64 финала.
 1967/1968 гг. — 2 зона РСФСР 1/8 финала
 1968/1969 гг. — 1 зона РСФСР 1/16 финала

Чемпионат Карельской АССР 
 1937, 1960, 1961, 1967, 1972 гг. — чемпион Карельской АССР
 1959, 1981, 1988 гг. — серебряный призёр.
 1957, 1973 гг. — бронзовый призёр

Кубок Карельской АССР 
 1959, 1966, 1968, 1975 гг. — обладатель
 1960 г. — финалист
 1939, 1993 гг. — полуфиналист

Кубок РСФСР 
 1975 г. — Зона «Север» — 1/8 финала

Наименования 
 1925—1936 гг. — Онежский завод
 1937—1940 гг. — Рот-фронт
 1945—1957, 1959—1960 гг. — ОТЗ
 1957 г. — Торпедо (Петрозаводск)
 1961−1993, 2000 гг. — Онежец

Известные игроки и тренеры 
 Сиваков, Вячеслав Аркадьевич
 Поташев, Борис Иванович
 Шехтель, Зураб Александрович

 Кудряшов, Александр Павлович
 Лавров, Виктор Иванович
 Иванов, Леонид Григорьевич
 Смыслов, Борис Васильевич
 Шогин, Николай Степанович

Литература 
 Е. Малышев, капитан команды «Онежец тренируется» // Ленинская Правда. 1966. 15 января.
 Кемза Р. А. К 100-летию карельского футбола: история создания футбольного клуба «Онежец» . — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2018. — С. 157—159.

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts 
 Карельская АССР 
 Онежец
 ФК Онежец 
 Пухов В. История карельского футбола
 Пухов В. Полёты футбольного мяча
 Айдынян В. Наши выиграли все матчи
 Быстров С. Память. В.Бураков был тренером Дениса Зубко
 Все послевоенные чемпионы 
 Пухов В. Команда молодости нашей 
 Чемпионат Петрозаводска по футболу, вторая лига 
 Список памяти команды «Онежец» 
 Обзор матча «Волга» (Калинин) — «Онежец» (Петрозаводск). Киножурнал Наш край, № 26, 1961 г.

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Петрозаводска
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбол в Карелии